Ажа́жа — українське прізвище.

Відомі носії 

 Ажажа Володимир Георгійович (1927, Москва — 2018, Москва) — російський уфолог, засновник уфологічної школи «Базис».
 Ажажа Володимир Михайлович (1931, Великі Сорочинці — 2009, Харків ) — український фізик, доктор фізико-математичних наук (1986), професор (1990), академік НАН України (2006).
 Ажажа Феодосія Омелянівна (1913, Великі Сорочинці) — українська народна майстриня-вишивальниця.

Українські прізвища